Zakkendragershuisje (Dordrecht)
 Zakkendragershuisje (Gouda)
 Zakkendragershuisje (Delfshaven)
 Zakkendragershuisje (Maassluis)
 Zakkendragershuisje (Schiedam)
 Korendragershuisje (Franeker), ook wel Zakkendragershuisje genoemd